Турбо:
 «Турбо» — мультфильм анимационной студии DreamWorks Animation 2013 года, повествующий о приключениях сверхскоростной улитки
 «ТУРБО-агент Дадли» (или «Турбопёс») — американский мультсериал 2010—2015 годов
 Турбо — город и муниципалитет в Колумбии в субрегионе Ураба департамента Антьокия

Turbo:
 Turbo — род брюхоногих
 Turbo — турецкая жевательная резинка
 Turbo — клавиша на клавиатуре или системном блоке компьютера прошлых лет
 Turbo — альбом британской хеви-метал группы 
 Turbo — брендовый префикс ряда программных продуктов фирмы Borland
 Turbo Basic — среда программирования на языке Бейсик
 Turbo C — среда программирования на языках Си и C++
 Turbo Pascal — среда программирования на языке Паскаль
 Turbo Prolog — среда программирования на языке Пролог
 Turbo Vision — объектно-ориентированная оболочка для оконных программ
 Turbo Boost — технология компании  для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной
 Turbo — один из способов повышения мощности двигателя внутреннего сгорания

См. также 
 Opera Turbo — технология сжатия передаваемых данных в браузерах Opera и любом браузере, созданном с использованием Opera Devices SDK; увеличивает скорость загрузки веб-страниц при медленном соединении.